Роман Коуделка (, Турнов 9. јул 1989) чешки ски скакач, који се од 2006. такмичи у Светском купу. Члан је скијашког клуба из Ломнице на попелки. Скаке на скијама компаније Фишер.

Каријера 
Дебитовао је у  Светском купу  у Кусаму 24. новембра 2006. Освојио је 31. место. Сезону је завршио на 39. месту са 87 бодова. Следеће сезоне завршио је 17. месту са 411 бодова. У сезони 2008/09. заузима 16 место са 403 бода, a 2009/10. 63. место са 20 бодова. Највећи успех на светским првенствима постигао је на домаћем терену Либерецу 2009. кад је заузео 5. место.

На Зимским олимпијским играма 2010. завршио је на 7. месту на великој и 12. месту на малој скакаоници. На следећим Зимским олимпијским играма 2014. на малој скакаоници је био 6., а на  
великој 19. У екипној конкуранцији чешка репрезентација је била 7.

Његов најдужи скок у каријери износи 226,5 м, поастигнут u Викерсунду 2012.

Резултати у Светском купу

Постоња појединачно 

 – одржана само једна серија због лођег времена

Укупни пласман

Новогодишња турнеја

Светски куп у скијашким летовима

Нордијска турнеја

Летњи Гран при

Референце

Спољашње везе  

 Профил и олимпијски резултати Романа Куделке на sports-reference

Рођени 1989.
Чешки ски скакачи
Ски скакачи на Зимским олимпијским играма 2010.
Чешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2010.
Ски скакачи на Зимским олимпијским играма 2014.
Чешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2014.
Ски скакачи на Зимским олимпијским играма 2018.
Чешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2018.
Ски скакачи на Зимским олимпијским играма 2022.
Чешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2022.